Сен-Кристоль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз
 Сен-Кристоль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш
 Сен-Кристоль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро